Treasure — третій студійний альбом англійської групи Cocteau Twins, який був випущений 1 листопада 1984 року.

Композиції 
 Ivo — 3:53
 Lorelei — 3:43
 Beatrix — 3:11
 Persephone — 4:20
 Pandora — 5:35
 Amelia — 3:31
 Aloysius — 3:26
 Cicely — 3:29
 Otterley — 4:04
 Donimo — 6:19

Склад 
 Елізабет Фрейзер — вокал
 Робін Ґатрі — гітара
 Саймон Реймонд — бас-гітара

Примітки

Посилання 

Альбоми Cocteau Twins
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми